Il Plantation Open 2010, torneo di tennis facente parte del circuito ITF Women's Circuit 2010 e con un montepremi di 25 000$, è stato vinto dalla francese Aurélie Védy e dalla statunitense Mashona Washington (tds n. 1). In finale hanno sconfitto con il punteggio di 6-0, 6-2 le argentine Jorgelina Cravero e María Irigoyen (tds n. 3).

Teste di Serie

  Aurélie Védy /  Mashona Washington (campionesse)
  Maria Fernanda Alves /  Chen Yi (semifinali)

  Jorgelina Cravero /  María Irigoyen (finale)
  Karolina Kosińska /  Teodora Mirčić (semifinali)

Altre giocatrici
Tenniste passate dalle qualificazioni:

  Claire De Gubernatis /  Samantha Schoeffel (primo turno)
  Jamie Hampton /  Ajla Tomljanović (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Plantation Open 2010